Alexa Davalos Dunas (1982-), actrice américaine, fille de 
  (1954-), photographe américain

Autre 
 Arena das Dunas